Австрия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1964 года в Токио (Япония) в четырнадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 56 спортсменов (45 мужчин, 11 женщин), которые соревновались в 14 видах спорта:
 пятиборье: в командном зачёте австрийцы Рудольф Трост и Удо Бирнбаум хорошо показали себя в верховой езде, но в итоге заняли предпоследнее 10 место.
 греко-римская борьба (мужчины): Франц Бергер, Хельмут Лэнгле, Ханс Марте, Ойген Висбергер-младший.
 бокс
 академическая гребля
 гребля на байдарках и каноэ
 парусный спорт: Хуберт Раудашль — в классе «Финн», Карл Гайгер и Вернер Фишер в классе «Летучий голландец»
 фехтование (мужчины)
 спортивная гимнастика
 дзюдо (мужчины): Австрию представляли 3 дзюдоиста.
 стрельба (мужчины)
 плавание
 прыжки в воду
 тяжёлая атлетика (мужчины)
 лёгкая атлетика:

 женщины
 Инге Айгнер дошла до четвертьфинала в беге на 100 метров и сошла с дистанции в беге на 200 и 80 метров с барьерами.
 Улла Флегель слишком поздно узнала, что вышла в финал по прыжкам в высоту. Ей пришлось соревноваться босиком, и она потерпела неудачу без действительной попытки. Неудачи преследовали её и в пятиборье. В финальном забеге на 200 метров она повредила мышцу, не смогла финишировать и откатилась на последнее место.
 Лизе Прокоп соревновалась в прыжках в высоту.
 мужчины
 Хельмут Хайд: бег 400 м с барьерами
 Рудольф Клабан вышел в полуфинал в беге на 800 метров
 Эрнст Зудек: метание диска (мужчины) — 20 место в квалификации, не вышел в финальные соревнования
 Хайнрих Тун: метание молота (мужчины) 15 место
 Фолькер Тульцер: бег на 1500 метров

Примечания

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 sports-reference.com 

1964
Страны на летних Олимпийских играх 1964 года